Tabontebike steht für:

 Tabontebike (Abaiang), Ort an der Südwestspitze des Abaiang-Atolls in den Gilbertinseln des Inselstaats Kiribati im Pazifischen Ozean
 Tabontebike (Abemama), Ort im Süden des Abemama-Atolls in den Gilbertinseln des Inselstaats Kiribati im Pazifischen Ozean
 Tabontebike (Kuria), Ort im Zentrum des Kuria-Atolls in den Gilbertinseln des Inselstaats Kiribati im Pazifischen Ozean